Arnes je lahko: 

 Arnes, moško osebno ime
 ARNES, Akademsko raziskovalno omrežje Slovenije